Amphiodia rugosa är en ormstjärneart. Amphiodia rugosa ingår i släktet Amphiodia och familjen trådormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trådormstjärnor
rugosa